czopek (słupek) – światłoczuły receptor siatkówki oka
 czopek – stała postać leku przeznaczona do stosowania doodbytniczego, dopochwowego lub docewkowego

Osoby noszące nazwisko Czopek 
 Agnieszka Czopek – ur. 9 stycznia 1964, polska pływaczka, zdobywczyni pierwszego polskiego medalu olimpijskiego w pływaniu